Tschuschke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Tschuschke (1845–1894), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Volker Tschuschke (* 1947), deutscher Psychologe, Soziologe, Psychoanalytiker und Hochschullehrer